Улица Огарёва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Огарёва — улица в Брянске.
 Улица Огарёва — улица во Владивостоке.
 Улица Огарева — улица в Волгограде, частично переименованная улица Елецкая (от Волги до железнодорожного плотна).
 Улица Огарёва — улица в Воронеже.
 Улица Огарёва — улица в Казани.
 Улица Огарёва — улица в Калининграде.
 Улица Огарёва — улица в Калуге.
 Улица Огарёва — улица в Королёве.
 Улица Огарёва — улица в Красноярске.
 Улица Огарёва — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Огарёва — улица в Новошахтинске.
 Улица Огарёва — улица в Орске.
 Улица Огарёва — улица в Прокопьевске.
 Улица Огарёва — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Огарёва — улица в Уфе.
 Улица Огарёва — прежнее название (в 1920—1993 годах) Газетного переулка в Москве.

Белоруссия 
 Улица Огарёва — улица в Минске.

Украина 
 Улица Огарёва — улица в Киеве.
 Улица Огарёва — улица в Херсоне.